TIB steht für:
 Technische Informationsbibliothek, Zentrale Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften in Deutschland mit Sitz in Hannover
 Tåg i Bergslagen, schwedische Eisenbahngesellschaft
 Flughafen Tibú (IATA-Code), Flughafen von Tibú, Kolumbien
 TRIP Linhas Aéreas (ICAO-Code), ehemalige brasilianische Regionalfluggesellschaft
 Tabula Imperii Byzantini, Forschungsprojekt
 Transports de les Illes Baleares, Verkehrsgesellschaft auf den balearischen Inseln
 TIB Chemicals, mittelständischer Chemie-Konzern, mit Hauptsitz in Mannheim
 Transscandinavian igneous-belt (dt.: Transskandinavischer Magmatitgürtel), geologische Einheit in Schweden
 The Illustrated Bartsch, vielbändigen Kunst-Corpuswerk von Abaris Books

TiB steht für:
 Tebibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 240 Bytes = 1.099.511.627.776 Bytes (1.0244); siehe Byte#Präfixe
 Theater im Bahnhof, eine Off-Theatergruppe aus Graz
 Turngemeinde in Berlin, Sportverein

Tib steht für:
 Tebibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 240 Bits = 1.099.511.627.776 Bits (1.0244); siehe Bit

tib steht für:
 Tibetische Sprache (ISO-639-2/B-Code)

.tib steht für:
 Dateiformat von Acronis True Image

TIB